Hopfgarten peut faire référence à :

Autriche 
 Hopfgarten im Brixental, bourg autrichien du district de Kitzbühel, en Tyrol ;
 Hopfgarten in Defereggen, commune autrichienne du district de Lienz, en Tyrol.

Allemagne 
 Hopfgarten, municipalité du land de Thuringe